Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2014 odbywają się między 27 stycznia a 4 lutego 2014 w czeskiej miejscowości Nové Město na Moravě.

Na mistrzostwach zostanie rozegranych 15 konkurencji (7 juniorów i 8 seniorów).

Program zawodów

Seniorzy

Kobiety

Bieg indywidualny 
 30 stycznia, 10:00 CET
 Pełne wyniki:

Sprint 
 1 lutego, 9:30 CET
 Pełne wyniki:

Bieg pościgowy 
 2 lutego, 9:15 CET
 Pełne wyniki:

Sztafeta 
 4 lutego, 10:00 CET
 Pełne wyniki:

Mężczyźni

Bieg indywidualny 
 30 stycznia, 13:30 CET
 Pełne wyniki:

Sprint 
 1 lutego, 12:45 CET
 Pełne wyniki:

Bieg pościgowy 
 2 lutego, 12:30 CET
 Pełne wyniki:

Sztafeta 
 4 lutego, 13:00 CET
 Pełne wyniki:

Juniorzy

Kobiety

Bieg indywidualny 
 29 stycznia, 10:00 CET
 Pełne wyniki:

Sprint 
 31 stycznia, 10:00 CET
 Pełne wyniki:

Bieg pościgowy 
 2 lutego, 10:15 CET
 Pełne wyniki:

Mężczyźni

Bieg indywidualny 
 29 stycznia, 13:30 CET
 Pełne wyniki:

Sprint 
 31 stycznia, 13:00 CET
 Pełne wyniki:

Bieg pościgowy 
 2 lutego, 13:30 CET
 Pełne wyniki:

Sztafeta mieszana 
 3 lutego, 12:00 CET
 Pełne wyniki:

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w biathlonie
Sezon 2013/2014 w biathlonie
Biathlon w Czechach
2014 w Czechach